Tscherwonoarmijske (ukrainisch ; russische Entsprechung Tscherwonoarmejskoje/Червоноармейское) war bis zur Dekommunisierung in der Ukraine der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Satschepyliwka, siehe Wyschnewe (Satschepyliwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Welykyj Burluk, siehe Polkownytsche
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Cherson, Rajon Hornostajiwka, siehe Wilne (Hornostajiwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Cherson, Rajon Wyssokopillja, siehe Tschereschnewe
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Hanno-Mussijiwka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka, siehe Bakumiwka (Baryschiwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, siehe Nowokaltschewe
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, siehe Kubej
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Tawrijske (Melitopol, Jakymiwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Dolynka (Wassyliwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja, siehe Wyschnewe (Bobrowyzja)

 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Bilokurakyne, siehe Myrne (Swatowe)
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Myrne (Mykolajiw)

Die Stadt Wilnjansk trug zwischen 1935 und 1966 ebenfalls den Namen Tscherwonoarmijske.

siehe auch:
 Tscherwonoarmijsk